Маска:

Может обозначать 
 Маска — предмет, накладка на лицо, который надевается, чтобы не быть узнанным либо для защиты лица.
 Тканевая маска — средство индивидуальной защиты.
 Медицинская маска — медицинское изделие, закрывающее рот и нос носителя.
 Маска для лица — средство ухода за кожей лица, при котором на лицо наносится определённый состав веществ.
 Маска — предмет, закрывающий в бою расположение стрелков, орудий и оборонительных сооружений.
 Маска — английский музыкально-драматургический жанр.
 Маска — нижняя губа у наяд стрекоз, преобразованная в особый орган захвата добычи.
 Маска — метод выделения области изображения для последующих манипуляций.
 Маска, или контрмаска — непрозрачная заслонка в кадровом окне или перед объективом камеры.
 Маска фотоматериала — равномерно окрашенный слой светочувствительного материала, изменяющий цвет получаемого изображения.
 Литературная маска — тип литературного псевдонима, когда тексты приписываются вымышленному автору.
 Сварочная маска — средство индивидуальной защиты, используемое при выполнении определённых видов сварки.
 Маска (в транспортных средствах) — литая часть фары, расположенная внутри корпуса, имеющая отверстия для размещения ламп.

Информационные технологии 
 Маска — как трафарет (шаблон), ограничитель диапазона разрешённых символов при вводе их в поле приложения.
 Маска подсети — битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети.
 Битовая маска — определённые данные, которые используются для маскирования — выбора отдельных битов или полей из нескольких битов из двоичной строки или числа.
 Маска поиска (шаблон поиска, ) — метод описания поискового запроса с использованием метасимволов.

География 
 Маска — река в Минской области.
 Маска — деревня и ущелье на острове Тенерифе, Испания.

Персоналии 
 Маска, Пандольфо — католический церковный деятель XII века.

Художественные произведения 
 «Маска» — рассказ А. П. Чехова, 1884 год.
 «Маска» — фантастическая повесть Станислава Лема, 1974 год.
 «Маска» () — серия комиксов издательства Dark Horse Comics, 1989—2000 годы.

Фильмы 
 Маска (фильм, 1913) () — короткометражный детектив, США (см.).
 Маска (фильм, 1918) () — комедия, США (см.).
 Маска (фильм, 1919) () — Германия (см.).
 Маска (фильм, 1921) (; рабочее название — «Под маской»/«Behind the Mask») — криминальная драма, США (см.).
 Маска (фильм, 1938) — трагикомедия по одноимённому рассказу Чехова, СССР, 1938 год. Режиссёр — Сергей Сплошнов.
 Маска (сериал, 1954) () — телевизионный сериал, США (см.).
 Маска (фильм, 1961) () — триллер, США (см.).
 Маска (фильм, 1973) — короткометражный, Греция (см.).
 Маска (фильм, 1974) (Mian ju) — Гонконг (см.).
 Маска (фильм, 1978) — телевизионная драма, Югославия (см.).
 Маска (фильм, 1979) () — Нигерия (см.).
 Маска (фильм, 1985) () — драма, США, 1985 год. Режиссёр — Питер Богданович.
 Маска (фильм, 1986) (N’tturudu) — Гвинея-Бисау (см.).
 Маска (фильм, 1988) () — мелодрама, Италия (см.).
 Маска (фильм, 1994) () — кинокомедия по мотивам одноимённой серии комиксов, США, 1994 год. Режиссёр — Чак Рассел.
 Маска (мультсериал) () — мультсериал (3 сезона) по мотивам фильма 1994 года, США, 1995—1997 годы (см.).
 Маска 2''' — мультфильм, США, 1995 год.
 Маска (фильм, 2007) — телевизионная драма, Сербия (см.).
 Маска (фильм, 2008) — Таджикистан.

Телепередачи 
 «Маска» — вокально-музыкальное шоу российского телевидения на НТВ.

См. также 
 Маск (значения)
 Маски